

Miejscowości i ich  części w Polsce 
 Wg TERYT jst ich 6, w tym 3 podstawowe
 Zabrody – część wsi Basin w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Baranów
 Zabrody – przysiółek wsi Trześń w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce
 Zabrody – przysiółek wsi Olchówka w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Zabrody – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Zabrody – osada  w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Zabrody –  wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin

Miejscowości na Ukrainie 
 Zabrody – wieś w rejonie kiwereckim

Inne 
 Zabrody – półwysep oddzielający jezioro Wdzydze od jeziora Gołuń